Witjes (Pieridae) zijn een familie van dagvlinders, 
 Hollandse witjes als naamgeving voor Oudhollandse tegels.